Дом Байрона Р. Шермана, также известный как Замок или Замок Уайт-Салфер-Спрингс, входит в Национальный реестр исторических мест США, расположенный в , штат Монтана, США. Внесён в Реестр 15 сентября 1977 года.

Замок-музей находится во владениях Исторического общества округа Мар. В Замке находится старинная мебель, фотографии, образцы минералов, одежда и артефакты прошлого.

Описание 
Это двухэтажный гранитный особняк на вершине холма в исполнении романского стиля конца 19 века с видом на город Уайт-Салфер-Спрингс. Площадь по плану, примерно 12 м × 12 м, с добавлением двух башен в полную высоту с южной стороны.

Примечания

Ссылки 
 The Castle Museum — Central Montana

Музеи Монтаны
Музеи, основанные в 1890 году
Объекты Национального реестра исторических мест в Монтане
Мар (округ)